HD 97950 — кратная звёздная система, являющаяся частью звёздного сверхскопления в области HII NGC 3603. Представляет собой массивную кратную звезду в центре одного из самых плотных скоплений Галактики.

Только шесть звёзд в ядре скопления, имеющих обозначение от A до F, обычно относят к HD 97950, остальные звёзды обозначают носят обозначение звёзд скопления. Само окружающее скопление обозначают как скопление HD 97950 или как молодое скопление NGC 3603 (NGC 3603YC, от ). Других заметных групп звёзд в NGC 3603 нет.

Объекты звёздной системы 

Главные компоненты имеют обозначения A1, A2, A3, B и C, среди данных звёзд A1 и C являются спектрально-двойными. A1a, A1b, B и C являются звёздами Вольфа-Райе спектрального класса WN6h и входят в число наиболее массивных и мощных известных звёзд.

В скопление входит несколько десятков звёзд спектрального класса O (O3 и O4), в основном принадлежащих главной последовательности. Скопление содержит несколько звёзд-гигантов и сверхгигантов, включая Sher 25 (яркий сверхгигант спектрального класа B), Sher 18 (сверхгигант спектрального класса O3.5), Sher 23 (богатый углеродом сверхгигант спектрального класса O9.7).

В скоплении было идентифицировано более 7500 звёзд, наиболее массивные из которых превышали по массе Солнце в 100 раз, наименее массивные имели массу меньше солнечной. Звёзды, чья масса не превосходит 4 M, ещё не перешли в своей эволюции на стадию главной последовательности.

По количеству звёзд спектральных классов WNh и раннего O данное скопление превосходит другие скопления Галактики. Скопления Арки и Квинтуплет содержат около 20 молодых массивных звёзд каждое и, вероятно, обладают массой, сравнимой с массой HD 97950, но не содержат звёзд спектрального класса O3 или WN6. Скопления, богатые красными сверхгигантами, такие как Westerlund 1, слишком старые для того, чтобы содержать такие молодые звёзды. Скопление R136 в Большом Магеллановом Облаке содержит более массивные звёзды, чем HD 97950, и большее количество звёзд спектрального класса O, причём всё скопление R136 может быть более массивным, чем HD 97950.

Предполагается, что звезда WR 42e, расположенная на расстоянии 2,6 угловых минут от центра скопления, и звезда J1117−6120 спектрального класса O6V, удалённая от WR 42e на четверть градуса, были выброшены из скопления в результате взаимодействия трёх объектов. Две из трёх звёзд слились в одну массивную яркую звезду WR 42e.

Масса 
Скопление HD 97950 обладает полной фотометрической массой около 10 000 — 16 000 M и динамической массой около 19 000 M. Составляющие скопление звёзды показывают признаки динамической сегрегации масс: более массивные звёзды обнаруживаются ближе к центру скопления. Центр скопления обладает плотностью около 60 000 M/пк3, что в десять раз превышает плотность в центре Туманности Ориона и сравнимо с плотностью в центре R136.

Возраст 
Посредством вписывания модельной главной последовательности и стадии до главной последовательности была получена оценка возраста 1 млн лет или менее. Точка поворота на диаграмме Герцшпрунга-Ресселла для скопления не прослеживается, но положение наиболее массивных звёзд лучше описывается изохроной возраста 2,5 млн лет, но всё же согласуется с общим возрастом скопления около 1 млн лет. Некоторое количество звёзд, как, например, Sher 25, показывает больший возраст, что привело к предположениям о продолжающемся звездообразовании или о более ранней вспышке звездобразования. В рамках других исследований возраст скопления был оценен в 2 млн лет, но наличие наиболее массивных и ярких звёзд налагает ограничение сверху на возраст в 2,5 млн лет.

HD 97950 является одним из самых молодых скоплений в Галактике. Возраст скопления в Арке оценивается в 2,5 млн лет; скопления, содержащие красные сверхгиганты, более старые. Возраст скопления R136 оценивается в 2 млн лет. Скопление Трюмплер 14 в Туманности Киля обладает возрастом 300 000—500 000 лет, но оно менее массивное.

Примечания

Ссылки 
 A comprehensive study of the young star cluster HD 97950 in NGC 3603

Рассеянные скопления